Não confundir com a canção do U2, "With or Without You"

With or Without You é um álbum ao vivo de tributo ao U2, da banda de rock holandesa Kane, sendo lançado em CD/DVD. O DVD foi lançado em 20 de setemebro de 2000 no Plan C, em Roterdã. O CD foi gravado um dia depois no Paradiso, em Amsterdã. O álbum foi lançado em dezembro de 2000, apenas na Holanda.

Lista de faixas 
O CD/DVD contém uma lista de faixas qüase idênticos, com diferença que o DVD contém uma faixa bônus. Foram cobertos cinco álbuns do U2. A performance da canção "Acrobat" é a única gravação oficial ao vivo da canção disponível, uma vez que nunca foi tocada ao vivo pelo U2.
O tempo de duração da canção, corresponde ao CD e DVD, respectivamente (com exceção de "Pride (In the Name of Love)", contendo apenas a duração da versão em DVD).

"Where the Streets Have No Name" – 5:56 
"The Cry/The Electric Co." – 5:14, 5:02
"One" – 7:20; 7:19
"I Will Follow" – 4:29; 4:08
"With or Without You" – 6:21 
"Acrobat" – 5:29 
"The Unforgettable Fire – 8:36; 7:37
"Running to Stand Still" – 4:00; 3:23
"All I Want Is You" – 0:59; 1:01
"Bullet the Blue Sky" – 12:59; 10:07
"Pride (In the Name of Love)" – 5:41
"Love Is Blindness" – 7:46; 4:46

Álbuns de tributo de U2
Álbuns de tributo
Álbuns ao vivo de 2000
Álbuns de vídeo de 2000
Álbuns em língua inglesa